Pulcher is een populair Romeins cognomen in de gens Claudia dat betekent: "de beeldschone".

Stamboom 
 Publius Claudius Pulcher, consul in 249 v.Chr. Hij was de zoon van Appius Claudius Caecus, consul in 307 en 296 v.Chr., en het eerste lid van de gens Claudia met de bijnaam "Pulcher".
 Appius Claudius Pulcher, consul in 212 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 185 v.Chr.
 Publius Claudius Pulcher, consul in 184 v.Chr.
 Gaius Claudius Pulcher, consul in 177 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 143 v.Chr., censor in 136 v.Chr.
 Claudia Prima, Vestaalse maagd.
 Claudia Pulchra, trouwde met Tiberius Sempronius Gracchus, volkstribuun in 133 v.Chr.
 Claudia Tertia
 Gaius Claudius Pulcher, consul in 92 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 79 v.Chr.
 Claudia Prima
 Claudia Secunda
 Claudia Tertia, trouwde met Quintus Marcius Rex, consul in 68 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 54 v.Chr., censor in 50 v.Chr.
 Gaius Claudius Pulcher, praetor in 56 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 38 v.Chr. Hij werd geboren als Gaius, maar veranderde zijn voornaam na adoptie door zijn nonkel Appius Claudius Pulcher, consul in 54 v.Chr.
 Claudia Quadrantaria (Clodia), trouwde met Quintus Caecilius Metellus Celer, consul in 60 v.Chr. Ze stond in haar tijd bekend als een van de losbandigste vrouwen in Rome.
 Publius Clodius Pulcher, volkstribuun in 58 v.Chr. Hij liep over naar de populares en veranderde zijn naam van Claudius naar het minder patricische Clodius. Verder stond hij bekend als gewelddadig bendeleider.
 Claudia Quinta, trouwde met Lucius Licinius Lucullus, consul in 74 v.Chr. Hij liet zich van haar scheiden na geruchten van incest.
 Claudia, trouwde met Pacuvius Calavius, hoofdmagistraat van Capua tijdens de Tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.).

Cognomen
Gens Claudia